Оботуров — русская фамилия. Имеет варианты Абатуров, Аботуров, Обатуров. Восходит к имени Аботур (Оботур).

 Оботуров, Василий Александрович (1938, Вологда —  2008, Вологда) — русский критик, литературовед, редактор, общественный деятель. Лауреат Всероссийской литературной премии «Звезда полей» им. Николая Рубцова (1999 год) 
 Оботуров, Четай Степанович, он же Абатуров, Четай Степанович (конец XVI — начало XVI| веков) — дьяк Русского государства.